Kýčera – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Kyčera (943 m) – szczyt w słowackich Pieninach
 Kýčera – szczyt na Pogórzu Orawskim na Słowacji
 Hnilická Kýčera – szczyt w Małej Fatrze
 Kiczora Bobrowiecka (słow. Kýčera, Bobrovecká Kýčera) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Kiczora (słow. Kýčera) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Kiczora Zuberska (słow. Kýčera) – szczyt w Tatrach Zachodnich